Bobtail Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bobtail Hill (Colorado)
 Bobtail Hill (Illinois)